Gandhi kan syfta på:

 Mahatma Gandhi (1869–1948), en indisk politiker känd som Gandhi
 Gandhis fredspris – ett pris från Indiens regering namngivet efter Mahatma Gandhi
 Gandhi Jayanti –en nationaldag som firas i Indien för att uppmärksamma Mahatma Gandhis födelsedag
 Gandhi (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Gandhi (film) – en indisk/brittisk film från 1982 i regi av Richard Attenborough
 Gandhi (kast) – ett kast i Indien